

Települések
Amerikai Egyesült Államok
Homer település a Kenai-félszigeten, Alaszka államban
Homer település Banks megyében, Georgia államban 
Homer település Champaign megyében, Illinois államban
Homer település Rush megyében, Indiana államban
Homer település Russell megyében, Kansas államban
Homer város Claiborne egyházközségben, Louisiana államban
Homer település Calhoun megyében, Michigan államban
Homer település Winona megyében, Minnesota államban
Homer település Dakota megyében, Nebraska államban
Homer város Cortland megyében, New York államban
Homer település Cortland megyében, New York államban
Homer település Licking megyében, Ohio államban

Egyesült Királyság
Homer falu Shropshire megyében Nyugat-Közép-Anglia régióban

Horvátország
Homer falu Lokve községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Személyek
Homer, Homérosz görög költő neve számos idegen nyelvben
Homer Bone amerikai szenátor
Homer E. Capehart amerikai szenátor
Homer H. Dubs amerikai sinológus, polihisztor
Homer Hickam amerikai író
Homer Simpson kitalált szereplő A Simpson család című rajzfilmsorozatban.
Homer V. M. Miller amerikai szenátor
Homer Watson kanadai tájképfestő
Winslow Homer amerikai festőművész

Egyebek
Homer kráter a Merkúr bolygón